Szwajcaria:
 Genewa – kanton
 Genewa – miasto w kantonie Genewa

Inne:
 Genewa-Cointrin – port lotniczy w Szwajcarii

Zobacz też:
 Servette Genewa